Das Nature Valley International 2018 war ein Tennisturnier der Damen in Eastbourne. Das Rasenplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 24. bis 30. Juni 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Karolína Plíšková im Einzel und die Paarung Latisha Chan/Martina Hingis im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Nature Valley International 2018 fand vom 22. bis 23. Juni 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Eastbourne